Hard Candy (film) - Een thriller uit 2005
Hard Candy (Counting Crows) - Een album van de Counting Crows
Hard Candy (Madonna) - Een album van Madonna